Arkona eller Arcona kan avse: 

 Kap Arkona – i södra Östersjön belägen, 45 meter hög klint bestående av krita och morän på den tyska ön Rügen
 Arkona (tempel) – ett tempel i borgen Jaromarsburg på Kap Arkona
 Arkona (musikgrupp) – ett ryskt pagan metal-band
 Arcona (djur) – ett släkte  tvåvingar
 Arcona (fastighetsbolag) – ett svenskt bolag
 Arcona Yachts AB – segelbåtsföretag
 Arcona 42 DS – en 40 fots däcksalongssegelbåt
 Cap Arcona – en stor tysk oceanångare
 Cape Arkona – udde i Heard- och McDonaldöarna